Alexander Beatson (1759-1833), officier du service de la Compagnie des Indes orientales, gouverneur de Sainte-Hélène et agriculteur expérimental
 Benjamin Wrigglesworth Beatson , (1803-1874), érudit classique anglais
 George Beatson (1848-1933), médecin britannique
 George Steward Beatson (?-1874), médecin écossais
 Patrick Beatson (1758-1800), navigateur et constructeur naval écossais
 Robert Beatson (1742-1818), écrivain écossais

Patronyme anglais